HYV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hyvinkää (Finlandia)